CFS, sigle composé des trois lettres C, F et S, peut faire référence à :
 Centre français de secourisme, une association agréée de Sécurité Civile ;
 certificat de formation à la sécurité, un diplôme d'état permettant l'exercice de la fonction de Personnel Navigant Commercial sur un aéronef européen exploité en transport public ;
 Completely Fair Scheduler, un ordonnanceur de tâches pour le noyau linux ;
 Chemins de Fer Syriens ;
 Conférence française de scoutisme, une association de 3 associations françaises de scoutisme reconnues par l'état ;
 , une société ayant conçu le système de fichier Lustre ;
 , un système de fichiers chiffré ;
 Côte française des Somalis ;
 Central Flying School, l'école des instructeurs de pilotage au Royaume-Uni ;
 coin fiscalo-social, la somme de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales obligatoires acquittées par le salarié ET l'employeur (diminué des transferts sociaux et aides) ;
 , un format de fichier d'archive ouvert et un format de fichier de conteneur de distribution de logiciel ;
 Commonwealth Fusion Systems, spin-off du MIT ayant un projet de petit réacteur à fusion Sparc.

CFS est un code qui peut faire référence à :
 , Nouvelle-Galles du Sud, Australie, selon la liste des codes AITA des aéroports/C.